Giovanni I Talaia – patriarca di Alessandria dal 481 al 482, non riconosciuto dai miafisiti
 Giovanni I (II) di Alessandria  – patriarca di Alessandria dal 496 al 505, I per i copti (miafisiti) e II per i cattolici e gli ortodossi